Multi Theft Auto, een modificatie voor het computerspel Grand Theft Auto
Multimedia Terminal Adapter, een netwerk-kaart voor computers
Mail Transfer Agent, een computerprogramma voor transport van e-mail
Maccabi Tel Aviv Association, een Israëlische sportclub
Metropolitan Transportation Authority, de naam van veel stedelijke vervoersbedrijven in de Verenigde Staten
Metropolitan Transportation Authority (New York), het vervoerbedrijf van de agglomeratie New York
Muslim Television Ahmadiyya, een islamitische televisiezender
Malta Tourism Authority, de Maltese VVV
Mineral Trioxide Aggregate, een composietmateriaal voor het vullen van tanden
Magyar Tudományos Akademia, de Hongaarse academie van wetenschappen